Główny Rynek w Kaliszu
 Rynek Główny w Krakowie
 Rynek Główny w Lublińcu